Nesle ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Nesle, Gemeinde im Département Somme
 Nesle-et-Massoult, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Nesle-Hodeng, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Nesle-la-Reposte, Gemeinde im Département Marne
 Nesle-le-Repons, Gemeinde im Département Marne
 Nesle-l’Hôpital, Gemeinde im Département Somme
 Nesle-Normandeuse, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Kanton Nesle im Département Somme

Nesle ist der Familienname folgender Personen:
 Nesle (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Nesle-Schwestern, darunter:
 Diane-Adélaïde de Mailly-Nesle (1713–1760), Mätresse des französischen König Ludwig XV.
 Louise Julie de Mailly-Nesle (1710–1751), Mätresse des französischen Königs Ludwig XV.
 Marie-Anne de Mailly-Nesle (1717–1744), Mätresse des französischen Königs Ludwig XV.
 Pauline Félicité de Mailly-Nesle (1712–1741), Mätresse des französischen Königs Ludwig XV.

Siehe auch:
 Tour de Nesle, ein mittlerweile abgerissener Turm der Pariser Stadtbefestigung
 Hôtel de Nesle, ehemaliger Stadtpalast in Paris
 Grafschaft Nesle
 Nesles